NEON peut signifier :
 National Ecological Observatory Network, un organisme non-gouvernemental et indépendant (dit 501(c)3 aux États-Unis) créé pour gérer à grande échelle des systèmes d'observation écologique et d'expérimentations au nom de la communauté scientifique.
 ARM NEON, un SIMD d'ARM, utilisé avec les processeur ARM Cortex-A et ARM Cortex-A50.
 Neon : un magazine (sous-titré : ouvert sur le monde, l'actu, la société, les tendances, la culture...)